All England Open Badminton Championships 2020 var en badmintonturnering, der blev spillet i Arena Birmingham i Birmingham, Storbritannien i perioden 11. - 15. marts 2020. Det var den 110. udgave af All England-mesterskaberne.

Herresinglemesterskabet blev vundet af andenseedede Viktor Axelsen, som dermed blev den første danske vinder af All England-mesterskabet i herresingle siden Peter Gade vandt titlen i 1999. I finalen vandt Viktor Axelsen med 21-13, 21-14 over den førsteseedede taiwaneser Chou Tien-Chen.

I damesinglerækken vandt Tai Tzu-ying sin tredje All England-titel i damesingle, efter at hun tidligere havde vundet turneringen i 2017 og 2018. I finalen besejrede hun Chen Yufei fra Kina med 21-19, 21-15, og ligesom i herresinglerækken besejrede den topseedede spiller i finalen give fortabt over for den andenseedede spiller.

Både herredouble- og damedoublemesterskabet blev vundet af japanske par. I herredoublefinalen sejrede Hiroyuki Endo og Yuta Watanabe med 21-18, 12-21, 21-19 over mestrene fra 2017 og 2018, indoneserne Marcus Gideon og Kevin Sukamuljo, hvorved de blev de første japanske vindere af All England-mesterskabet i herredouble. Yuki Fukushima og Sayaka Hirota sikrede sig damedoubletitlen ved at besejre Du Yue og Li Yinhui fra Kina i finalen med 21-13, 21-15. Det var de to japaneres første All England-titel.

Endelig blev mixed double-titlen vundet af Praveen Jordan og Melati Daeva Oktavianti. Det var Jordans anden All England-titel i mixed double, eftersom han tidligere havde vundet i 2016 med Debby Susanto som makker. Til gengæld havde Oktavianti ikke tidligere prøvet at vinde et All England-mesterskab. I finalen vandt de to indonesere med 21-15, 17-21, 21-8 over Dechapol Puavaranukroh og Sapsiree Taerattanachai fra Thailand.

Det var første gang siden 1995, at det kinesiske hold måtte rejse hjem fra et All England-mesterskab uden titler.

I modsætning til de fleste andre sportsbegivenheder i Europa på det tidspunkt, blev All England 2020 gennemført som planlagt på trods af den igangværende COVID-19-pandemi.  Det afstedkom undren fra spillerne, bl.a. Hans-Kristian Vittinghus, der allerede under turneringen opfordrede BWF til at suspendere turneringen, ligesom Saina Nehwal og Mads Conrad-Petersen efter turneringen rettede hård kritik mod arrangørerne for at gennemføre mesterskabet, hvilket Conrad-Petersen kaldte en "forfærdelig beslutning". Nehwal anklagede endvidere arrangørerne for at vægte økonomiske årsager højere end spillernes helbred og følelser. Og efter sin kvartfinalesejr udtalte Viktor Axelsen bl.a. at det "godt kan virke surrealistisk, at vi render rundt og spiller badminton, når vi samtidig kan følge med i, hvad der foregår hjemme i Danmark og ude i resten af verden."

Præmier 

Den samlede præmiesum for All England Open 2020 androg $ 1.100.000, hvilket var en stigning på $ 100.000 i forhold til det foregående år.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 32 spillere.

Damesingle 

Turneringen havde deltagelse af 32 spillere.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par.

Mixed double 

Turneringen havde deltagelse af 32 par.

Kilder 
 All England Open Badminton Championships 
 Tournament Software - All England Open Badminton Championships 2020

Noter 

Open 2020
Badminton i 2020